Kartoharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kartoharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 111,53), Jawa Timur, 
 Kecamatan Kartoharjo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kartoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kartoharjo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Kelurahan Kartoharjo (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 111,89), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar